Stand Up – album Jethro Tull
 Stand Up – album Right Said Fred
 Stand Up – album Dave Matthews
 Stand Up – minialbum Big Bangu
 Stand Up – singel Mai Kuraki
 Stand Up – singel Garou
 Stand Up – singel zespołu Right Said Fred

Zobacz też 
 Stand-up